Benice je název více míst:
 Benice (Krotozsyn) – vesnice v gmině Krotozsyn, okres Kamień, Západopomořanské vojvodství, Polsko
 Benice (Kamień Pomorski) – vesnice v gmině Kamień Pomorski, okres Krotoszyn, Velkopolské vojvodství, Polsko
 Benice (okres Martin) – obec v okrese Martin na Slovensku
 Benice (Praha) – místní část a katastrální území v Praze, též městská část Praha-Benice
 Benice (Chrášťany) – část obce Chrášťany v okrese Benešov

Externí odkazy